Colbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Ric Colbeck († nach 1970), britischer Free Jazz-Trompeter (auch Piano, Harfe) und Komponist
 William Colbeck (1871–1930), britischer Antarktisforscher
 William Robinson Colbeck (1906–1986), britischer Marineoffizier und Sohn von William Colbeck 

Siehe auch:
 Colbeck-Archipel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Colbeck Bay, Bucht an der Küste Viktorialands, Antarktika
 Colbeck-Becken, Seebecken vor dem Ross-Schelfeis, Antarktika
 Kap Colbeck an der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika